Blegind (plaats), plaats in Denemarken
 Blegind (parochie), parochie in Denemarken